Ameisensäurebutylester ist der Name von mehreren isomeren Verbindungen mit der Summenformel C5H10O2 aus der Gruppe der Carbonsäureester:

 Ameisensäure-n-butylester
 Ameisensäure-sec-butylester
 Ameisensäure-tert-butylester